GA, Ga ali ga je lahko:

 ISO 3166-1 alpha-2 koda za Gabon
 kratica za golgijev aparat
 drugo ime za Tabun
 poštna koda za Georgio
 ISO 639-1 koda za irščino (izvirno Gaelige)
 galij, kemijski element z atomskim številom 31
 gigaamper, SI enota za električni tok
 okrajšava za Goals Against, pogosto okrajšavo v hokejskih statistikah